Here to Stay ("qui per restare" in lingua inglese) può riferirsi a:

Here to Stay – album di Freddie Hubbard del 1962
Here to Stay – album di Neal Schon e Jan Hammer del 1983
Here to Stay – singolo dei Sister Sledge del 1986
Here to Stay – album degli Special EFX del 1997
Here to Stay – singolo dei New Order del 2002
Here to Stay – singolo dei Korn del 2002, dall'album Untouchables
Here to Stay – album degli Stam1na del 2004
Here to Stay – traccia dell'album Back to Basics di Christina Aguilera del 2006